Cardenal de Borbón puede referirse a:

Francia
Carlos I de Borbón (arzobispo de Ruan), cardenal de Borbón, pretendiente al trono de Francia (1523-1590).
Carlos II de Borbón (arzobispo de Ruan), sobrino del anterior, cardenal de Vendôme y luego de Borbón (1562-1594) -:fr:Charles II de Bourbon (archevêque de Rouen)-

España
Luis de Borbón y Farnesio, infante de España, arzobispo de Toledo y de Sevilla (1727-1785).
Luis María de Borbón y Vallabriga, hijo del anterior, conde de Chinchón, arzobispo de Sevilla y de Toledo y regente de España (1777-1823).